Хаджи

 Хаджи — почётный титул мусульманина, совершившего хадж.
 Хаджи — личное имя и фамилия у мусульманских народов.
 Хаджи, Георге — румынский футболист и тренер.
 Хаджи, Мустафа — марокканский футболист.
 Хаджи, Шеймус (род. 1968) — британский музыкальный продюсер, диджей.
 Хаджи, Янис (род. 1998) — румынский футболист, полузащитник клуба «Вииторул». Сын Георге Хаджи.
 Хаджи-Петропулос, Кароль Сократис (в монашестве Нектарий; род. 1965) — архимандрит Русской православной церкви заграницей, настоятель Свято-Троицкого монастыря в Мехико.

Топоним 
 Хаджи — деревня, Лямбирский район, Мордовия.
 Хаджи — старое название залива Советская Гавань.
 Хаджи (Ходжи) — посёлок в Китабском районе Кашкадарьинской области, Узбекистан.